Каратобинский сельский округ:
 Каратобинский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Каратобинский сельский округ (Жамбылская область) — сельский округ в Жамбылской области.
 Каратобинский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Каратобинский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Каратобинский сельский округ (Сайрамский район) — сельский округ в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.
 Каратобинский сельский округ (Толебийский район) — сельский округ в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.